Arthur Rubbra (1903-1982), un ingénieur britannique, notamment connu pour avoir participé aux développements des moteurs Rolls-Royce ;
 Edmund Rubbra (1901-1986), un compositeur anglais de musique classique, frère aîné du précédent.